Чапа́евский райо́н — названия административно-территориальных единиц в РСФСР и Казахской ССР/Казахстане:
 Чапаевский район — упразднённый район Куйбышевской области с центром в городе Чапаевск (1928—1960).
 Чапаевский район — упразднённый район, Московская и Рязанская области.
 Чапаевский район — упразднённый район, Саратовская область.
 Чапаевский район — название Акжаикского района Западно-Казахстанской области Казахстана в 1939—1997 годах.